Knut puede referirse a:
 Un nombre de pila escandinavo. También escrito Cnut, Knute o Kanute. Knut es la forma en noruego y sueco; en danés es Knud; y anglicado, Canute. Deriva del nórdico antiguo Knútr (nudo). Forma el apellido derivado Knudsen.
 Castellanizado como Canuto es el nombre histórico de varios reyes y santos.
 Personajes contemporáneos:
 Knut Hamsun, autor noruego.
 Knut Gunnar Björnstrand, actor sueco.
 Knud Rasmussen, explorador y antropólogo groenlandés.
 Knut Reinhardt, futbolista alemán.
 Knute Rockne, jugador y entrenador de fútbol americano.
 Knut Schmidt-Nielsen, biólogo noruego-estadounidense.

 Knut (oso polar), un animal famoso del Zoo de Berlín. (F. 2011)

 Knut, un tipo de látigo propio de Rusia desde el siglo XV. 

 Una moneda usada en las novelas de Harry Potter.